Come mi pento (Sugar Daddies) – cortometraggio del 1927 diretto da Fred Guiol e Leo McCarey
 Sugar Daddies – opera teatrale di Alan Ayckbourn del 2003
 Ragazze di zucchero (Sugar Daddies) – film tv del 2014 diretto da Doug Campbell